Honda Today – japoński samochód
 Today – piosenka zespołu Smashing Pumpkins
 Today – audycja radiowa emitowana przez BBC Radio 4
 Today – album muzyczny Elvisa Presleya z 1975 roku
 Today – program telewizyjny emitowany przez sieć NBC